

Chimica 
 S29 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Short S.29 Stirling – bombardiere della Short